Резауль Хаке (, , 2 января 1959) — бангладешский шахматист, мастер ФИДЕ.

На протяжении более 30 лет входит в число сильнейших шахматистов Бангладеш. Регулярно участвует в национальных чемпионатах.

Чемпион Бангладеш 1978 и 1989 гг.

В составе сборной Бангладеш участник шахматных олимпиад 1986 и 1988 гг. (в 1986 г. играл на 1-й доске) и командного чемпионата Азии 1987 г.

Участник личного чемпионата Азии 1996 г., ряда представительных международных турниров, проводившихся на территории Бангладеш.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Хаке в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Хаке на сайте 365Chess

Шахматисты Бангладеш
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам